Лас Роситас има више значења:

 Лас Роситас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Роситас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Роситас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Роситас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Роситас, Ел Мирадор (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Роситас (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Роситас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Роситас, Лос Паласиос (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику